È stata la prima edizione del torneo.

In finale Juan Ignacio Londero ha sconfitto Guido Pella con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Fabio Fognini (secondo turno) 
  Marco Cecchinato (secondo turno)
  Diego Schwartzman (quarti di finale)
  Pablo Carreño Busta (secondo turno, ritirato)

 Nicolás Jarry (primo turno)
 Malek Jaziri (secondo turno)
 Leonardo Mayer (primo turno)
 Guido Pella (finale)

Wildcard 

  Carlos Berlocq (primo turno)
  Juan Ignacio Londero (campione)

 Thiago Seyboth Wild (primo turno)

Qualificati 

  Facundo Bagnis (primo turno)
  Pedro Cachín (quarti di finale)

 Alessandro Giannessi (secondo turno)
 Andrej Martin (primo turno)

Lucky loser 

  Hugo Dellien (primo turno)

 Paolo Lorenzi (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Cordoba Open 2019